Шотландский Первый Дивизион 1918/1919 () — 29-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 17 августа 1918 года и закончился 10 мая 1919 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1918/1919
Шотландия
Шотландия
1918 год в Шотландии
1919 год в Шотландии
Спорт в Великобритании в 1919 году